«Буг» — минный транспорт Российского Императорского флота. Головной в серии из двух кораблей.

История службы 
В январе 1891 года был заложен на судоверфи фирмы «Zindhozmen» в Гётеборге (Швеция). 30 мая 1891 года зачислен в списки судов Черноморского флота. Спущен на воду 2 сентября 1891 года, вступил в строй 8 декабря 1892 года. Переоборудование корабля для постановки минных заграждений было проведено в Севастополе.

Входил в состав Практической эскадры Чёрного моря, причем на корабле испытывались приспособления для постановки мин различных систем. Предпочтение отдали автоматической подаче по системе лейтенанта В. А. Степанова.

В 1905 году «Буг» принял участие в восстании под руководством П. П. Шмидта. Днем 15 ноября «Буг» первым после крейсера «Очаков» поднял красный флаг. На борту минного транспорта в момент восстания находилось более 300 мин, и, по мнению некоторых историков, П. П. Шмидт шантажировал правительственные войска возможностью взрыва в Севастополе, который мог иметь необратимые последствия. Однако команда «Буга» затопила свой корабль в Южной бухте.

В мае 1907 года минный заградитель был поднят и с 1907 по 1909 год проходил восстановительный ремонт в Севастопольском порту. После ремонта «Буг» стал числиться транспортом для обслуживания маяков, являясь в то же время гидрографическим судном.

В период Первой мировой войны входил в состав дивизиона сетевых заградителей. 29 декабря 1917 года экипаж перешел на сторону Советской власти, 1 мая 1918 года был захвачен в Севастополе германскими войсками, в ноябре 1918 года — белогвардейцами, в декабре 1918 года — англо-французскими интервентами. С апреля 1919 года вошёл в состав Морских сил ВСЮР с переоборудованием во вспомогательный крейсер. 12 ноября 1920 года в штормовую погоду затонул в районе Ак-Мечети, выскочив на камни. 4 июля 1924 года снят с камней и сдан на слом.

В 2005 году было поднято со дна моря 75-мм орудие, принадлежащее «Бугу». Сейчас это орудие находится в Музее Морской славы в Балаклаве.

Командиры судна 

Командирами минного транспорта «Буг» в разное время служили:
 М. И. Славочинский (до 15 ноября 1905 года) — убит случайной пулей во время восстания, был единственным офицером погибшим при подавлении Севастопольского восстания.
 М. В. Бурнаховский (с ноября 1906 года по 1907 год).
 М. В. Ионов (с ноября 1907 по август 1908 года).
 В. В. Вилькен (1920 год).

Примечания

Литература 
 Развитие минного оружия в русском флоте. Документы. — М.: Военмориздат ВММ СССР, 1951. — 380 с. / Под редакцией подполковника А. А. Самарова и майора Ф. А. Петрова. // Главное архивное управление МВД СССР. Центральный Государственный архив Военно-Морского Флота СССР. Исторический отдел Военно-Морского министерства СССР.
 Мельников Р. М. Крейсер „Очаков”. — Л. Судостроение, 1986. — 256 с., ил.

Ссылки 
 Российский Императорский флот в первой мировой войне
 Мина-оружие наступательное

Минные заградители
Кораблекрушения 1920 года
1920 год в Крыму
Кораблекрушения в Крыму
Кораблекрушения 1920-х годов в СССР